Agora se poate referi la:

 Agora, piață publică a orașelor grecești antice
 Agora (revistă), revistă în limba română înființată în Statele Unite
 Agora Group (trust de presă de specialitate IT&C ) Este una din primele edituri care a realizat reviste de informatică de prestigiu, care la momentul actual și-au suspendat activitatea, dar au fost deschizătoare de drumuri: Gazeta de Informatică, PC Magazine, PC Report, PC Concrete, PC World. 
 Universitatea Agora din Oradea, România
 Agora (film), film spaniol istoric din 2009